Сухое — название географический объектов в России:

 Сухое Озеро — деревня в Абзелиловском районе Башкирии.
 Сухое Озеро — посёлок в Минусинском районе Красноярского края.
 Сухое Озеро — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги.
 Сухое Озеро — озеро в Карелии.